Бига — многозначный термин.

Топоним 
 Бига () — город и район в провинции Чанаккале (Турция).
 Бига () — село в Чиатурском муниципалитете (Грузия).
 Бига (Троада) — полуостров на северо-западе Малой Азии.
  — гора (2230,1 м) в Албании, в массиве Проклетие.

Прочее 
 Бига — тип закваски.
 Бига — античная колесница, запряжённая двумя лошадьми.

См. также 
 Бигга